

Английское имя () 
 Айк — в английском сокращенная форма имени Исаак (Айзек) или .
 Айк — распространённое прозвище американского военачальника и президента Дуайта Эйзенхауэра.
 «Айк: Обратный отсчёт» — телефильм 2004 года об Эйзенхауэре.
 Айк Брофловски — персонаж сериала «Южный парк».
 Ибеабучи, Айк (род. 1973) — нигерийский боксёр.
 Паппас, Айк (1933—2008) — американский репортёр, корреспондент телеканала CBS News.
 Тёрнер, Айк (1931—2007) — американский ритм-энд-блюзовый музыкант, один из основателей рок-н-ролла.

Армянское имя () 
 Айк (Гайк, Хайк, Гаос) — мифический прародитель армян; также современное мужское армянское имя.
 Арутюнян, Айк Артёмович (род. 1955) — военный деятель Армении.
 Бабуханян, Айк Борисович (род. 1964) — политический деятель Армении.
 Айк Демоян (род. 1975) — научный деятель Армении.

Фамилия 
 Айк, Брендан (род. 1961) — программист и создатель языка программирования JavaScript.
 Айк, Дэвид (род. 1952) — английский писатель и оратор.

См. также 
 АИК
 АЕК